ACK steht als Abkürzung für:

 ACK (Signal) (englisch ACKnowledgement), zur Bestätigung bei einer Datenübertragung
 spezieller, das Zeichen für Bestätigung (Code 0x06) des ASCII
 abgeleitet für Zustimmung im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #A
 spezieller, ein Datenpaket im Transmission Control Protocol, das den Empfang von Daten bestätigt sowie die Basis für die Beurteilung der Verlässlichkeit eines TCPs
 Amtschefkonferenz, Treffen von Behördenleitern, beispielsweise zur Vorbereitung von Konferenzen, siehe Gesundheitsministerkonferenz #Amtschefkonferenz

 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz
 Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, eine christliche (Alt)orientalische Kirche in Äthiopien, siehe Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche
 Nantucket Memorial Airport, Flughafen in Nantucket, Bundesstaat Massachusetts, USA nach dem IATA-Code

 aktivierte CDC42-Kinase

A.C.K. steht als Abkürzung für:

 Advanced Combat Knife, Kampfmesser der Bundeswehr
 Allgemeines Chaos Kommando, eine deutsche Punkband, die seit 1985 besteht, gehört zu den ältesten noch bestehenden Punkbands im deutschsprachigen Raum

Siehe auch:

Abkürzung